Il doppio del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Paul Rosner che hanno battuto in finale Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Paul Rosner (Campioni)
 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (finale)

 Irakli Labadze /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 Wim Neefs /  Djalmar Sistermans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2001